Peter Odhiambo ist der Name folgender Personen:

* Peter Odhiambo (Boxer, 1927) (* 1927), ugandischer Boxer
 Peter Odhiambo (Boxer, 1937) (* 1937), ugandischer Boxer
 Peter Odhiambo (Boxer, 1950) (* 1950), ugandischer Boxer
 Peter Odhiambo (Boxer, 1958) (* 1958), ugandischer Boxer
 Peter Odhiambo (Boxer, 1966) (* 1966), kenianischer Boxer